El Campionat d'Europa de derny és el campionat d'Europa de ciclisme darrere derny organitzat anualment per la Unió Europea de Ciclisme.

Es porten disputant des del 1962 i Peter Post és el ciclista amb més victòries amb 8.

Pòdiums dels Guanyadors

Enllaços externs 
 Web de l'UEC 
 Palmarès a cyclebase.nl
 Palmarès a memoire-du-cyclisme.eu
 Palmarès a les-sports.info

Campionats d'Europa de ciclisme en pista